Campionato asiatico per club 2008 – torneo pallavolistico femminile
 Campionato asiatico per club 2008 – torneo pallavolistico maschile